Deimosz, Arész hadisten fia
 Deimosz, a Mars bolygó egyik holdja